Veliki admiral je lahko naziv več vojaških činov v različnih obdobjih nemške vojaške zgodovine:
 Veliki admiral (Kaiserliche Marine)
 Veliki admiral (Kriegsmarine)

Glej tudi 

 Veliki admiral